Че́рри Ми́рейдж () настоящее имя Са́ра М. Ма́ртин (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась в Исландии, так как отец был лётчиком ВВС США и семья постоянно путешествовала; по этой же причине много путешествовала в детстве.

Дебютировала в порноиндустрии в 1998 году, в возрасте около 23 лет. Вначале снималась под сценическим именем «Черри Мирейдж», но позже сменила его на Stryc-9, когда была нанята Extreme Associates. Когда Extreme Associates уволили её, то они также вызвали её в суд, утверждая, что владеют именем Stryc-9. Решив, что судиться — пустая трата времени и денег, актриса уступила и сменила имя обратно на Черри Мирейдж осенью 2000 года.

Снималась также для таких студий, как Elegant Angel, Legend Video, Metro, New Sensations, Sin City, Vivid Entertainment и других.

В 1999 году получила премию XRCO Award в номинации «лучшая групповая сцена» за роль в Asswoman In Wonderland совместно с Luciano, Iroc и Тиффани Майнкс.

Вышла замуж в конце 1990-х годов.

Весной 2002 года официально покинула индустрию для взрослых и переехала в Техас, чтобы вести спокойную жизнь.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Lesbian Big Boob Bangeroo (2003)
 Boobs, Babes and Blowjobs (2006)
 Asswoman In Wonderland (1998)

Примечания

Ссылки 
 Cherry Mirage на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Cherry Mirage на Adult Film Database (AFDB)
 Cherry Mirage на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами